Sumiyoshi – dzielnica Osaki
 Sumiyoshi Sanjin – trzy bóstwa morza w mitologii japońskiej